Carna (Hèbrides), illa de les Hèbrides Interiors al nord-oest d'Escòcia

 Carna (nimfa) , nimfa de la mitologia romana que vivia al camp, en un lloc on més tard s'erigiria Roma

 Carna (deessa), deessa de la mitologia romana és la divinitat associada al cor que protegia els òrgans vitals dels nadons